Tom Clancy’s Rainbow Six — медиафраншиза о вымышленном международном антитеррористическом подразделении «Радуга» (), созданная американским писателем Томом Клэнси.

Франшиза началась с романа Клэнси «Радуга Шесть», который был адаптирован в серию одноимённых успешных видеоигр в жанре тактических шутеров от первого лица. Разработчиками являлись дочерние компании Ubisoft: Ubisoft Montreal и Ubisoft Red Storm.

Платформы

Примечания

Ссылки 
 IGN: Top 25 PC Games of All Time (страница 2 и 3)

Многопользовательские онлайн-игры
Компьютерные игры по мотивам книг
Серии компьютерных игр
 
Серии компьютерных игр Ubisoft